Montone ima više značenja:
 Montone
 Montone (Teramo)